Сладкий вкус — выражение в отношении веществ, вызывающих сенсорный процесс.

Выражение Сладкий мой - можно использовать только Малютке, маленькому и мелкому, а также "девочка моя"

Географические значения 
 Сладкий — хутор в Лабинском районе Краснодарского края.
 Сладкий — хутор в Сальском районе Ростовской области. Входит в состав Ивановского сельского поселения. 
 Сладкий лиман — лиман в Каневском районе Краснодарского края России.
 Сладкий Лиман — хутор в Каневском районе Краснодарского края. Входит в состав Стародеревянковского сельского поселения.
 Остров Сладкий — деревня в Белозерском районе Вологодской области.

См. также 
 Сладкий ноябрь
 Сладкое